Fjälltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fjälltjärnen (Naverstads socken, Bohuslän), sjö i Tanums kommun, 
Fjälltjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Fjälltjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
Fjälltjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (0,7 ha)
Fjälltjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (30,2 ha)
Mellersta Fjälltjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Västra Fjälltjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Östra Fjälltjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Fjälltjärnet (Högeruds socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Fjälltjärnet (Svanskogs socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (3 ha)
Fjälltjärnarna, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Fjälltjärnarna (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,33 ha)
Fjälltjärnarna (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (12,6 ha)
Fjälltjärnarna, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (33,1 ha)
Fjälltjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Fjälltjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,59 ha)
Lill-Fjälltjärnen, sjö i Dorotea kommun,  (10,3 ha)
Stor-Fjälltjärnen, sjö i Dorotea kommun,  (16,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn